Камчик может означать:

 Камчик или Камчия — река в Болгарии.
 Камчик (перевал) — горный перевал в Узбекистане.
 Камчик — старое название с. Заря в Одесской области

См. также 
 Камчикский тоннель